Leoben (stad), een stad in Stiermarken in Oostenrijk
 Leoben (district), het district rond de stad Leoben